Niemcy:
 Karnin – dzielnica Usedom
 Karnin – gmina w powiecie Vorpommern-Rügen, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie
 Karnin – nieistniejąca stacja kolejowa w Karnin na wyspie Uznam w Niemczech

Polska:
 Karnin – dzielnica Gorzowa Wielkopolskiego
 Karnin – wieś w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Deszczno